Persecution bzw. Persécution steht für:

 Persecution (Band), australische Thrash- und Death-Metal-Band
 Operation Persecution, Militärunternehmung im Pazifikkrieg
 Persécution, Originaltitel von Ruhelos (2009), französisch-deutsches Filmdrama